Marie-Thérèse d'Autriche peut faire référence à :
 Marie-Thérèse d'Autriche (1638-1683), infante d'Espagne et archiduchesse d'Autriche, reine de France et de Navarre par son mariage avec Louis XIV ;
 Marie-Thérèse d'Autriche (1684-1696), archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Léopold  et d'Éléonore de Neubourg ;
 Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780), archiduchesse souveraine d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême, couramment appelée l'impératrice, épouse de François-Étienne de Lorraine, empereur du Saint-Empire romain germanique ;
Marie-Thérèse d'Autriche (1762-1770), archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur Joseph II et de sa première épouse Isabelle de Bourbon-Parme ;
 Marie-Thérèse d'Autriche (1767-1827), archiduchesse d'Autriche et princesse de Toscane, reine de Saxe par son mariage avec Antoine  de Saxe ;
Marie-Thérèse d'Autriche-Este (1773-1832), archiduchesse d'Autriche et princesse de Modène, reine de Sardaigne par son mariage avec Victor-Emmanuel de Sardaigne ;
Marie-Thérèse de Habsbourg-Toscane (1801-1855), archiduchesse d'Autriche et princesse de Toscane, reine de Sardaigne par son mariage avec Charles-Albert de Sardaigne ;
 Marie-Thérèse de Habsbourg-Lorraine-Teschen (1816-1867), archiduchesse d'Autriche et princesse de Teschen, reine des Deux-Siciles par son mariage avec Ferdinand II des Deux-Siciles ;
Marie-Thérèse de Modène (1817-1886), archiduchesse d'Autriche et princesse de Modène, épouse d'Henri d'Artois ;
 Marie-Thérèse d'Autriche (1845-1927), archiduchesse d'Autriche et princesse de Teschen, épouse de Philippe de Wurtemberg.
Marie-Thérèse de Modène (1849-1919), archiduchesse d'Autriche et princesse de Modène, reine de Bavière par son mariage avec Louis III de Bavière ;
Marie-Thérèse de Habsbourg-Toscane (1862-1933), archiduchesse d'Autriche et princesse de Toscane, épouse de l’archiduc Charles-Étienne de Teschen.

À la télévision 
 Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780), mini-série de Robert Dornhelm diffusée en 2017.

Homonymie dynastique